Не́йтан Пол Бро́дхед (; 5 апреля 1998, Бангор, Гуинет, Уэльс) — валлийский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Ипсвич Таун».

Клубная карьера 
Нейтан Бродхед начинал заниматься футболом в клубах «Бангор Сити» и «Рексем». В 2008 году в возрасте 10 лет перешёл в академию «Эвертона». В сезоне 2016/17 выступал за команду «Эвертона» до 18 лет.

7 декабря 2017 года Бродхед дебютировал в основной команде «Эвертона». Футболист вышел на замену в матче Лиги Европы против кипрского «Аполлона», который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:0.

Сезон 2019/20 на правах аренды провёл в клубе «Бертон Альбион», за который сыграл в 19 матчах Лиги 1 и забил два гола.

Перед сезоном 2020/21 вернулся в «Эвертон», где продолжил выступать за резервную команду. 12 апреля 2021 года дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче «Эвертона» против «Брайтона» (0:0). Этот матч остался единственным для футболиста за основу «Эвертона» в сезоне 2020/21.

Летом 2021 года продлил контракт с «Эвертоном» до 2023 года, после чего 16 августа 2021 года на правах аренды до конца сезона 2021/22 перешёл в «Сандерленд». В составе «чёрных котов» провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился 13 забитыми голами, а сама команда сумела по итогам сезона выйти в Чемпионшип.

9 августа 2022 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в «Уиган Атлетик», а спустя 2 дня продлил контракт с «Эвертоном» до 30 июня 2024 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Уэльса различных возрастных категорий (до 17 лет, до 19 лет, до 20 лет, до 21 года).

19 мая 2022 года был впервые вызван в главную сборную Уэльса на отборочные матчи чемпионата мира и игры Лиги наций, которые впоследствии пропустил из-за травмы.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 «Сандерленд»
 Победитель плей-офф Лиги 1: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»